Josebate ou Jeoseba é uma personagem bíblica, filha do rei Jorão de Judá, que salvou a vida de seu sobrinho Joás quando, após a morte do seu irmão Ocozias de Judá, Atália, mãe de Ocozias, tentou exterminar a família real descendente do rei Davi. Ela era casada com o sacerdote Joiadá.

Narrativa bíblica 
Jorão, rei de Israel e filho de Acabe, filho de Omri, havia sido ferido na guerra contra os sírios de Damasco, e Acazias, filho de Jorão de Judá  e de Atália, filha de Omri, veio visitá-lo.

Neste momento, Jeú, filho de Ninsi, que havia sido ordenado por Deus para exterminar a casa de Acabe, atacou, e matou Jorão, os príncipes de Judá, os filhos dos irmãos de Acazias, e o próprio Acazias, que havia fugido para Samaria.

Atália, a mãe de Acazias, tentou exterminar toda a casa real de Judá, mas Josebate, filha do rei Jorão, casada com o sacerdote Joiadá, resgatou Joás, filho de Acazias, e o escondeu de Atália.

Joás ficou escondido na casa de Deus por seis anos, durante os quais Atália reinou em Judá.

No sétimo ano, Joiadá reuniu os centuriões, os levitas e os cabeças das famílias de Judá, ungiu Joás como rei, e derrubou Atália, que foi executada; em seguida, derrubaram a casa de Baal, despedaçaram o altar e mataram Matã, sacerdote de Baal diante do altar.

Joiadá teve duas mulheres, com as quais teve filhos e filhas. Um de seus filhos foi Zacarias, que, após a morte de Joiadá, admoestou o povo e criticou o rei Joás. Zacarias foi morto por apedrejamento, a mando do rei, no átrio da casa de Jeová.

Interpretação do texto 
Josebate foi a única princesa da família real que se casou com um sumo sacerdote.

De acordo com analistas da Bíblia, Josebate não seria filha de Atália, mas de uma esposa secundária de Jorão, porque seria improvável que uma adoradora de Baal consentisse em um casamento de sua filha com um sumo sacerdote.

A Bíblia não diz quem foi a mãe de Zacarias, mas analistas supõe que Zacarias e Joás eram primos, o que só seria possível se Josebate fosse a mãe de Zacarias.

Genealogia 
Árvore genealógica baseada na Bíblia e nos analistas da Bíblia:

Mulheres no Antigo Testamento
Livros de Reis